Андронік Комнін () — ім'я діячів Візантійської імперії. Відомі носії:
 Андронік I Комнін — останній візантійський імператор
 Андронік Комнін — себастократор у 1122—1142 роках

Грецькі імена